Шишига — многозначное слово:
 Шиши́га — нечистая сила (аналог лешего).
 Шиши́га — просторечное название грузового автомобиля ГАЗ-66, а также ГАЗ-33097 "Садко", ГАЗ-С41А23 "Садко Next".

См. также 

 Шишига-шира — устаревшее название искусственно выведенной породы золотой рыбки оранда.